El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1970 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Llegaron 25 equipos a la fase final, disputándose la Final Four en el Cole Field House de College Park, Maryland.

Los ganadores fueron por cuarto año consecutivo, y sexto título en siete convocatorias, el equipo de la Universidad de California, Los Ángeles, derrotando en la final a la Universidad de Jacksonville.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East region

Final East Regional

Mideast region

Final Mideast Regional

Midwest region

Final Midwest Regional

West region

Final West Regional

Final Four

Tercer y cuarto puesto

Final Four

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com

Baloncesto en 1970
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA